Heyna bezeichnet
 Hejná, Gemeinde in Tschechien
 Heyna, sächsisches Adelsgeschlecht

Heyna ist der Familienname folgender Personen:
 Max Heyna, deutscher Brigadegeneral
 Sascha Heyna (* 1975), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Heina
 Hayna
 Haina
 Heuna